Ми́нские городски́е ли́нии () — система внеуличного железнодорожного общественного транспорта в Минске и Минской агломерации. Представляет собой сеть железнодорожных маршрутов с использованием электропоездов, связывающих Минск с его городами-спутниками — Заславлем, Руденском (городской посёлок) и Смолевичами. Протяжённость трёх линий с 37 станциями составляет 116,2 километра. Обслуживанием и перевозкой пассажиров занимается Белорусская железная дорога.

История 

Проектирование и внедрение «городских линий», как нового формата железнодорожных пассажирских перевозок началось в 2010 году. Первая линия от станции Минск-Пассажирский до станции Беларусь в тестовом режиме была запущена 1 июля 2011 года. С 10 сентября 2011 года открыто регулярное движение по первому маршруту. В настоящее время на линии «Минск-Пассажирский — ст. Беларусь» поезда курсируют 28 раз в день в прямом и обратном направлениях. 

Ещё 10 октября 2011 года в тестовом режиме начали следовать электропоезда городских линий из Минска в Руденск. С 7 ноября 2013 года перевозки стали регулярными и официально был открыт второй маршрут — «Минск-Пассажирский — ст. Руденск». Поезда курсируют 9 раз в день в прямом и обратном направлениях.

6 ноября 2015 года было открыто движение электропоездов ЭПГ по маршруту «Минск-Восточный — Смолевичи». 26 марта 2021 года маршрут был продлён до станции Красное Знамя, тем самым городскими линиями был охвачен весь город Смолевичи, включая остановочный пункт Заречное. В 2016 году электропоезда городских линий на участке Минск-Восточный — Смолевичи перевезли 184,7 тысяч человек, в 2017 году — 234,7 тысяч, в 2018-м — 295,8 тысяч и чуть более 348 тысяч пассажиров в 2019 году.

В 2019—2020 годах на остановочных пунктах от станции Помыслище до станции Койданово были проведены работы по капитальному ремонту и модернизации, для дальнейшей организации перевозок пассажиров поездами городских линий между Минском и городом-спутником Дзержинском. На платформах асфальтное покрытие было заменено на тротуарную плитку, отремонтированы пассажирские павильоны, заменены опоры и светильники, обустроены автомобильные площадки. В 2015—2017 годах реконструкция проводилась на остановочном пункте Курасовщина.

Пассажиропоток 
За девять месяцев 2013 года городскими линиями было перевезено 1,45 млн пассажиров. Белорусская железная дорога в 2018 году электропоездами городских линий перевезла почти 3,8 млн пассажиров, что на 8,7% больше, чем в 2017 году. По состоянию на середину 2019 года, пассажиры возмещали 21 % затрат на работу поездов городских линий.

Линии 

 Линия Минск — Заславль
Железнодорожный маршрут был открыт в 2011 году на базе действующей железнодорожной магистрали. Маршрут от станции Минск-Пассажирский до станции Беларусь в Заславле имеет протяжённость 26,3 км с 10 станциями. Время в пути составляет около 35 минут, от конечных станций ежедневно отправляются 17-18 рейсов со средним интервалом в 60 минут (минимальный интервал 25-30 минут в часы «пик»). В сочетании с электропоездами региональных линий на маршруте обеспечивается минимальный интервал в 15-20 минут в пиковые часы.

Со станций Минск-Северный и Минск-Пассажирский осуществляется пересадка на станции метрополитена Молодёжная и пересадочный узел Площадь Ленина/Вокзальная соответственно.

 Линия Минск — Руденск
Маршрут городских линий в направлении городского посёлка Руденск был открыт на базе действующей железнодорожной магистрали и действующих маршрутов пригородных электричек. Официальный запуск маршрута состоялся в 2013 году, который работал в тестовом режиме с 2011 года. Расстояние между конечными станциями составляет более 40 километров и около 45-55 минут в пути. Маршрут имеет 13 остановок, на момент открытия таковых предусматривалось только семь, все из которых были практически в городской черте. По маршруту ежедневно курсируют 9 пар поездов с интервалом в 60-90 минут.

 Линия Минск — Смолевичи
Последняя на настоящее время линия городской электрички была открыта в 2015 году на основе пригородных маршрутов электрички «Минск — Орша». Расстояние между конечными станциями составляет почти 50 километров с 60-70 минутами в пути, до Смолевичей — 53 минуты. На маршруте изначально имелось 12 станций, к которыми в 2021 году были добавлены ещё две — Заречное и Красное Знамя (в посёлке Октябрьский), которые были введены для обслуживания пассажиров в восточных микрорайонах Смолевичей. Маршрут имеет всего четыре рейса в сутки (три — в промежутке между 6 и 9 часами с интервалом 60-120 минут; один — вечерний). На станциях Минск-Восточный и Минск-Пассажирский сформированы транспортно-пересадочные узлы со всеми линиями минского метро и наземным транспортом.

 Линия Минск — Дзержинск
В планах Белорусской железной дороги до 2020 года планировалось приобрести четыре состава электропоездов городских линий серии ЭПг, которые должны были следовать до городов-спутников Дзержинск и Фаниполь. К 2020 году планировалось и открытие линии, однако по состоянию на 2022 год этого так и не произошло. В 2014—2017 годах проводилась реконструкция остановочного пункта Курасовщина, в 2019—2020 годах проводились работы по капитальному ремонту с модернизацией железнодорожных остановочных пунктов Птичь, Волчковичи, Бережа, Пятигорье, Станьково для организации перевозок пассажиров поездами городских линий. До 2023 года планируется выполнить реконструкцию и капитальный ремонт станций Помыслище, Фаниполь, остановочных пунктов Дзержинск, Клыповщина, Энергетик. В случае открытия маршрута городских линий от Минска до станции Негорелое он станет самым протяжённым (более 50 километров).

Подвижной состав 

На маршрутах минской электрички используются четырёхвагонные составы семейства Stadler FLIRT производства швейцарской компании Stadler Rail AG, получивших в Белоруссии индекс ЭПг. Всего Белорусской железной дорогой было приобретено десять электропоездов: четыре из них (ЭПр) будут курсировать в региональном исполнении и шесть (ЭПг) — в городском.

Белорусской железной дорогой 19 марта 2010 года был заключён контракт на поставку шести электропоездов ЭПг для реализации проекта Минской городской электрички. Первые три поезда были поставлены в первой половине 2011 года, оставшиеся три — в первой половине 2012 года.

Оплата проезда 

Контроль за оплатой проезда осуществляется контролёрами-кондукторами в вагонах электропоездов. На электропоездах городских линий действуют две тарифные зоны — городская и пригородная. Железнодорожные платформы от Минска до станций Беларусь, Михановичи и Городище оплачиваются по городскому тарифу, остальные — по пригородному. Оплата проезда производится билетами и бесконтактными проездными, совмещенными с наземным пассажирским транспортом.

С 12 июня 2019 года оплата проезда производится также и бесконтактными банковскими картами, путём прикладывания последних к валидатору. Нововведение распространяется на городской тарифный пояс.

Примечания

См. также 
 Белорусская железная дорога
 Региональные линии Белорусской железной дороги
 Железнодорожная транспортная система Минска

Ссылки 
 Про Минскую городскую электричку на сатйе BELTRANSPORT.BY
 Комиссионный сбор вводится в вагонах электропоездов Минск — Заславль 

Железнодорожная транспортная система Минска
Городской поезд
Поезда Белорусской железной дороги
Транспорт в 2011 году